Водола́зьке — село в Україні, у Межівському районі Дніпропетровської області. Населення становить 373 особи. Орган місцевого самоврядування - Новогригорівська сільська рада.

Географія 
Село Водолазьке роззташоване на лівому березі річки Бик, вище за течією на відстані 3 км розташоване село Слов'янка, нижче за течією на відстані в 4 км розташоване село Троїцьке (Петропавлівський район), на протилежному березі - село Новогригорівка. Поруч із селом великий ставок. Поруч проходять автомобільна дорога  () і залізниця, станція Слов'янка за 7 км.

Посилання 

 Погода в селі Водолазьке 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Синельниківського району